Vicious Circle ("circolo vizioso" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Il cerchio rosso del delitto (The Vicious Circle) – film del 1957 diretto da Gerald Thomas
 Vicious Circle – film del 1985 diretto da Kenneth Ives
 Vicious Circle – film del 1997 diretto da Scott Farrell
 Vicious Circle – film del 2008 diretto da Paul Boyd

Musica 
 Vicious Circle – album degli Zero Boys del 1982
 Vicious Circle – album dei The Vibrators del 1989
 Vicious Circle – album degli L.A. Guns del 1995
 Vicious Circle – traccia dell'album Shadow Hearts dei Caliban del 2003
 Vicious Circle – traccia del DVD Live in the 21st Century dei Quiet Riot del 2003

Televisione 
 Vicious Circle – episodio della seconda stagione di Alfred Hitchcock presenta
 Vicious Circle – episodio della quarta stagione di Falcon Crest
 Vicious Circle – film per la televisione del 1993 diretto da Joanna Hogg
 Vicious Circle – film per la televisione del 1999 diretto da David Blair